Clubhouse steht für

 Clubhouse (App), ein soziales Netzwerk auf Audio-Basis.
 Clubhouse (Fernsehsender), ein ehemaliger Fernsehsender von DF1, welcher sich an Jugendliche richtete.
 Clubhouse Games, US-amerikanischer Name von 42 Spieleklassiker, einem Videospiel der Firma Nintendo.
 Clubhouse Lake, mehrere Seen in den Vereinigten Staaten.
 Club House, ein italienisches Dance-Projekt der 1980er und 1990er Jahre.